Mille Miglia – competizione automobilistica italiana (1927-1957)
 Rally 1000 Miglia – competizione rallystica italiana (1977-...)
 1000 Miglia – videogioco per computer del 1991
 1000 Miglia: Great 1000 Miles Rally – videogioco arcade del 1994
 Millemiglia – servizio per i clienti dei voli Alitalia
 Il gioco della Mille Miglia - gioco di carte